Scarf ist der Familienname folgender Personen:

 David Scarf, Theologe und Diplomat des Souveränen Malteserordens
 Edward Scarf (1908–1980), australischer Ringer
 Herbert Scarf (1930–2015), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Mathematiker